Grand Prix Francji 1921 (oryg. XV Grand Prix de l'Automobile Club de France) – jeden z wyścigów Grand Prix rozegranych w 1921 roku oraz pierwszy spośród tzw. Grandes Épreuves.

Lista startowa

Wyniki

Wyścig 
Źródło: formula1results.co.za

Najszybsze okrążenie 
Źródło: teamdan.com

Przypisy 

Francja
1921
1921 we Francji